Plusieurs navires de lUS Navy'' ont été nommés USS Mitscher''' :

 L' est un destroyer de l'US Navy de  lancé en 1952 ;
 L' est un destroyer de l'US Navy de classe Arleigh Burke lancé en 1993.

Mitscher